Concrete Jungle (engl. für 'Beton-Dschungel') steht für:
 Concrete Jungle (Lied), Song von Bob Marley
 Concrete Jungle (Band), Darmstädter Reggae-Band